Јевгениј Кафељников је освојио турнир. У финалу је победио Петра Корду резултатом 7-6(7-2), 6-7(5-7), 7-6(9-7).

Носиоци

' Јевгениј Кафељников (победник)
 Томас Мустер (четвртфинале)
 Рихард Крајичек (друго коло)
 Борис Бекер (полуфинале)

<li>  Андреј Медведев (прво коло)
<li>  Бохдан Улихрах (прво коло)
<li>  Михаел Штих (четвртфинале)
<li>  Петр Корда (финалиста)

Жреб

Финала

Горња половина

Доња половина

Спољашње везе
 Жреб турнира на сајту atpworldtour.com

Отворено првенство Халеа – појединачно
Тенис 1997.